— это серия книг формата ранобэ, созданных Кохэем Кадоно и иллюстрированных Кодзи Огатой. Каждая глава книги показывает лишь небольшие детали происходящего, из которых нужно самостоятельно находить связь между событиями.

Сюжет посвящён нескольким персонажам, большинство из которых — студенты одного университета в городе, где и происходят все события. Город, название которого не упоминается, был потрясён убийствами девушек серийным маньяком пять лет назад, который был найден повешенным.

В 2019 году к двадцатилетию франшизы состоялся показ новой экранизации студии Madhouse по первому тому ранобэ — Boogiepop and Others.

Список книг серии 
 Boogiepop and Others  10 февраля 1998; ISBN 4-8402-0804-2
 «Sign»  10 августа 1998; ISBN 4-07-309430-0
 «Parade»  10 августа 1998; ISBN 4-07-309447-5
 Does anybody really know what time is it?  10 декабря 1998; ISBN 4-07-310350-4
 Heartbreaker II  10 февраля 1999; ISBN 4-07-310887-5
 Boogiepop at Dawn  10 мая 1999; ISBN 4-8402-1197-3
 Peppermint wizard, or Rize and fall of poor innocent puppet   10 августа 1999; ISBN 4-8402-1250-3
 «The Embryo» 1st half -erosion-   10 декабря 1999; ISBN 4-8402-1358-5
 «The Embryo» 2nd half -eruption-  10 февраля 2000; ISBN 4-8402-1414-X
 The Unusual Contact of Vermilion Hurt & Fire Witch  10 февраля 2001; ISBN 4-8402-1736-X
 Holy and Ghost are steeped in plastic crimes  10 сентября 2001; ISBN 4-8402-1896-X
 Welcome to Jinx Shop  10 марта 2003; ISBN 4-8402-2293-2
 Lost in Moebius  10 апреля 2005; ISBN 4-8402-3018-8
 Ark of Orpheus  10 апреля 2006; ISBN 4-8402-3384-5
 The Silent Pyramid  10 января 2008;

Аниме

Boogiepop Phantom 

В 2000 году на основе книг был выпущен аниме-сериал, созданный на студии Madhouse. Основные события сериала разворачиваются через месяц после концовки первой новеллы Boogiepop и другие, но в сюжете присутствуют постоянные отсылки к событиям новеллы.

Boogiepop and Others 
В 2019 году к двадцатилетию франшизы Boogiepop была выпущена новая экранизация студии Madhouse по первому тому ранобэ — Boogiepop and Others.

Манга 
  — мистическая манга, рассказывающая о противостоянии и романтических чувствах Бугипопа, защитника Земли, и Мантикоры, людоеда, принявшего облик девушки. В манге подробно описаны главные персонажи всей серии и события, на которые лишь ссылается сериал. В манге молодой парень Такеда, встречающийся с Токой Миясита, познакомился и подружился с Бугипопом, вселившимся в неё. А другой парень, Саотоме Масами, из той же академии, заставший Мантикору, влюбился в неё.
  — мистическая манга, не связанная с остальными произведениями Вселенной Бугипопа, за исключением нового воплощения Бугипопа в обычного японского школьника. Бугипоп появляется в этот мир для того, чтобы остановить нарушения, вызванные вмешательством учителя школы.

Издание 
В США выпуском занималась компания Right Stuf Inc..

Отзывы и критика 
В обзоре IGN аниме представлено «праздником для ума, ушей и глаз». Boogiepop Phantom эффективно создаёт атмосферу сюрреалистического ужаса Линча, мрачную перспективу от первого лица. Большая часть сериала рассказывает о странных явлениях и сверхъестественных событиях, но не так, как принято ожидать. Это не иной мир, застрявший в фэнтези или «Моб Психо 100» — напротив, он больше сосредоточен на неизбежном страхе и разочаровании от бессилия. Как будто у «Чёрного зеркала» уже была аниме-экранизация. Истории «Фантома» вращаются вокруг подростков и молодых людей, которые чувствуют, что их обидело общество или близкие им люди, столкнувшись с недопониманием, немыслимой утратой и погрузившись в апатию. Бугипоп часто спасает, но напоминает, что настоящий ужас жизни — не цинизм или отчуждение, а собственный разум людей, клетка, куда они охотно помещают себя. Главный герой является призывом к действию — быть сознательными, чуткими и сильными против одиночества, что может исказить повседневное восприятие.

Примечания

Ссылки 
 

Boogiepop
Книги 1998 года
Романы ужасов